De Santis ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea De Santis (* 1964), italienischer Philosoph
 Dina De Santis (* 1943), italienische Schauspielerin
 Francesco De Santis (* 1944), italienischer Kanute
 Giuseppe De Santis (1917–1997), italienischer Regisseur
 Graziella De Santis (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Joe De Santis (1909–1989), US-amerikanischer Schauspieler und Bildhauer
 Lucio De Santis (1922–2006), italienischer Schauspieler
 Mario De Santis (1904–1985), italienischer römisch-katholischer Geistlicher sowie Weihbischof in Troia, Bovino und Foggia
 Massimo De Santis (* 1962), italienischer Fußballschiedsrichter
 Nick De Santis (* 1967), kanadischer Fußballspieler und -trainer
 Orchidea De Santis (* 1948), italienische Schauspielerin
 Ornella De Santis (* 1984), italienisch-deutsche Popsängerin
 Pablo de Santis (* 1963), argentinischer Schriftsteller
 Pasqualino De Santis (1927–1996), italienischer Kameramann
 Sandro De Santis (* 1952), italienischer Regisseur
 Sante de Santis (1965–2016), italienischer Koch

Siehe auch:

 De Sanctis
 DeSantis